Wichtelhöhlen ist der Name oder Alternativname von:

 Wichtelhöhlen (Euerdorf), im Tal der Fränkischen Saale, nahe Euerdorf, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Wichtellöcher, im Tal der Schwalm, nahe Uttershausen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen